Cesare Pressio Colonnese – politico italiano
 Elvira Colonnese – cantante lirica e insegnante di canto italiana
 Francesco Colonnese – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Vega Colonnese – politica italiana